Ватаци:

 Ватаци — дворянский род.
 Ватаци, Александр Александрович (1852—1933) — русский военный и государственный деятель, Санкт-Михельский и Костромской губернатор.
 Ватаци, Владимир Александрович (1860—1918) — русский генерал, герой русско-японской войны.
 Ватаци, Эммануил Александрович (1856—1920) — русский государственный деятель, товарищ министра внутренних дел, сенатор.